Carignan eller Cariñena kan syfta på:

Carignan – en vindruvssort

Geografi

Frankrike 

 Carignan, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Kanada 

 Carignan, Québec, kommun,

Spanien 

 Cariñena (kommun) – en kommun i  Provincia de Zaragoza, 
 Cariñena (kommunhuvudort) – kommunens huvudort